Gyoshei Maru - bestemd om de Hr.Ms. Luymes te worden maar was technisch total loss
 Hr.Ms. Luymes (1952)
 Zr.Ms. Luymes (2004)